Magnus Henriksson eller Magnus Henriksøn, tidligst nævnt i kilderne 1148, død 1161, var en dansk adelsmand og konge i Sverige i knap et år, 1160-1161. 

Magnus var søn af den danske prins Henrik Skadelår og svenske Ingrid Ragnvaldsdatter, som tilhørte Stenkilsslægten. Magnus blev den sidste fra Stenkilsslægten på den svenske trone, men han blev også af eftertiden betragtet som en tronraner.

Magnus var gift med sin stedsøster Brigida Haraldsdatter, en frilledatter af den norske kong Harald Gille, som også var Magnus' stedfar. Brigidas mor kan have været Tora Gudmundsdatter, der var mor til kong Sigurd Mund. 

Ægteskabet med Magnus Henriksson var Brigidas andet. Ifølge Morkinskinna og Heimskringla var hun først gift med Inge Halstensson (Inge den yngre); men det er kronologisk umuligt, idet Inge senest døde omkring 1130, og Brigida var ung nok til at få syv børn efter 1161. Derimod kan det muligvis være korrekt, at hun havde været gift med den svenske jarl Karl Sunesson, der blev bekæmpet af hendes halvbror Inge Krogrygs tilhængere. Efter Magnus Henrikssons død blev hun gift med den mægtige Birger jarl. De fik fire sønner og tre døtre, og deres datter Ingegjerd blev senere gift med den svenske konge Sverker 2. I 1174 opsøgte den norske tronkræver, birkebeineren Øystein Møyla, Birger jarl og Brigida i Östergötland, fordi han som påstået søn af Harald Gilles søn, kong Øystein Haraldsson, regnede Brigida som sin faster. Dertil var hans far Øystein en lokal helgen i Sverige under navnet "Sankt Östen konung". Øystein Møyla fik da også nogle mænd og en pæn sum penge af Birger jarl for at tage kampen op mod  kong Magnus Erlingsson i Norge. Brigida er gravlagt i Riseberga Kloster.

Magnus Henriksson er en af dem, som betragtes som ansvarlig for mordet på kong Erik den Hellige, og muligvis også mordet på Sverker 1. Hvis det var tilfældet, var det en bevidst handling for selv at tage tronen.

Han blev selv dræbt i slaget ved Örebro i 1161 af den rivaliserende konge Karl Sverkerssons mænd, og Karl Sverkersson overtog da selv tronen.

Magnus blev gravlagt i Vreta kloster.

Anetavle

Noter

Øvrige henvisninger 
 Magnus Henriksøn i: Salmonsens Konversations Leksikon, Anden Udgave, Bind XVI (1924), s. 408

Tjek fødselsår
Regenter fra Sverige
Svenskere i 1100-tallet
Kongelige fra Danmark
Danskere i 1100-tallet
Skandinaver fra middelalderen